Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Outaouais

Alleyn-et-Cawood

Aumond

Blue Sea

Boileau 

Démission de Cathy Viens (conseillère #4) pour accepter le poste de directrice-générale et secrétaire-trésorière le .
Ronald Roberts siège au conseil à titre de conseiller #4 à partir du .

Démission de Ronald Roberts (conseiller #4) peu avant le .

Bois-Franc

Bouchette

Bowman

Bristol

Bryson

Campbell's Bay

Cantley

Cayamant

Chelsea 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le 
Kimberly Chan est élue au poste de conseiller #6

Chénéville

Chichester

Clarendon

Déléage

Denholm 

 Démission de Sylvie Lagacé (conseillère #2) le .
Élection de Marie Gagnon au poste de conseillère #2 le .

Duhamel

Egan-Sud 

Démission de John David McFaul (conseiller #2) le .

Fassett 

Élection partielle au poste de conseiller #1 le 
Gabriel Rousseau est élu par acclamation

Décès du maire Éric Trépanier dans un accident de travail en .
Élection sans opposition du conseiller #5 François Clermont au poste de maire le .

Départ de Sylvain Bourque (conseiller #4) peu avant le .

Fort-Coulonge 

Démission du maire Gaston Allard le  pour cause d'incapacité à remplir ses fonctions.
Élection par cooptation de Debbie Laporte (conseillère #4) au poste de mairesse, première femme à occuper cette fonction le .

Gatineau

Gracefield

Grand-Remous

Kazabazua

L'Ange-Gardien 

 Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Sonia St-Louis
 Élection de Nancy D'Amour au poste de conseillère #3

L'Île-du-Grand-Calumet 

Démission de Patrice Dumouchel (conseiller #4) pour raison professionnelles le .
Élection d'Alice Meilleur Pieschke au poste de conseillère #4 le .

L'Isle-aux-Allumettes

Lac-des-Plages 

Démission de Normand Jolicoeur (conseiller #4) le  pour cause de déménagement.

Lac-Sainte-Marie

Lac-Simon 

Démission d'Odette Hébert (conseillère #3) le .

La Pêche

Litchfield

Lochaber

Lochaber-Partie-Ouest 

 Départ de Francine Caron (conseillère #3) au cours de l'année 2018.
 Guylaine Ouellet siège au conseil municipal au poste de conseillère #3 à partir du .

 Départ de Jaël Payer (conseiller #5) au début de l'année 2019.
 Sylvie Rossignole est élue par acclamation au poste de conseillère #5 en automne 2019

 Départ de Brigitte Legault (conseillère #4) à la fin de l'année 2019.
 Suzanne Caron siège au conseil municipal au poste de conseillère #4 à partir du .

Low 

Démission de Roch Courville (conseiller #5) durant le printemps-été 2018.
Élection de Matthew Orlando au poste de conseiller #5.

Démission de Lucie Cousineau (conseillère #3) en .
Démission de Matthew Orlando (conseiller #5) le .

Maniwaki

Mansfield-et-Pontefract

Mayo

Messines

Montcerf-Lytton 

Démission de Marilyn Brunet (conseillère #6) en .
Élection de Sébastien Émond au poste de conseiller #6 le .

Montebello

Montpellier 

Démission de Richard Strasbourg (conseiller #3) le .
Victor Boulay siège au conseil municipal à titre de conseiller #3 à partir du .

Mulgrave-et-Derry

Namur 

Démission de Fernand Gemme (conseiller #4) le .
Sébastien Daudelin siège au conseil municipal au poste de conseiller #4 à partir du .

Notre-Dame-de-Bonsecours 

Démission de Guy Charlebois (conseiller #5) le .
Luc Beauchamp siège au conseil municipal au poste de conseiller #5 à partir du  à la suite d'une élection partielle prévue pour le .

Notre-Dame-de-la-Paix 

Démission de Mike Cloutier (conseiller #1) en cours de mandat.
Élection de Daniel Bock, ancien maire de 2001 à 2017 et candidat défait à la mairie en 2017, au poste de conseiller #1 en .

Démission du maire Simon Deschambault en .
Élection partielle au poste de maire le .
Élection de M. François Gauthier au poste de maire avec une majorité de 154 votes.

Notre-Dame-de-la-Salette 

Démission de Josée St-Louis (conseillère #5) peu avant le .
Jean-Claude Boucher siège au conseil municipal au poste de conseiller #5 à partir du .

Otter Lake 

Desiree Tremblay (conseillère #2) et Ivan Leblanc (conseiller #5) quittent leurs fonctions peu avant le .

Papineauville

Plaisance 

 

Décès de Daniel Séguin (conseiller #2) peu avant la séance du .
Richard O'Reilly siège au conseil municipal à titre de conseiller #2 à partir du .

Démission de Julien Chartrand (conseiller #5) peu avant la séance du  en raison de son déménagement hors de la municipalité.
Élection de Miguel Dicaire au poste de conseiller #5 le .

Départ de Raymond Ménard (conseiller #1) le  après 23 années à occuper cette fonction.

Pontiac 

Départ de Nancy Draper-Maxsom (conseillère #1) après le .

Portage-du-Fort 

Départ d'Allan Farrell (conseiller #6) en .
Edward Thompson siège à titre de conseiller #6 à partir du .

Départ de Debra Greensheilds (conseiller #1) en peu avant le .
Élection de Christopher West au poste de conseiller #1 à partir en .

Rapides-des-Joachims 

Départ de Mareen Sarrazin (conseillère #3) et de Paul-André Paquette (conseillier #4) avant le .
Dale Lévesque et Anne Marie Butler font leurs entrées au conseil municipal à titre respectivement de conseiller #3 et de conseillère #4 le .

Ripon

Saint-André-Avellin 

Constatation de la vacance d'Alexandre Lafleur au poste de conseiller #2 le  après une absence du conseil depuis le .
Élection de Réal Ducharme au poste de conseiller #2 le .

Saint-Émile-de-Suffolk

Saint-Sixte 

Yvon Landry remplace Jean-Maurice Leduc au poste de conseiller #2 en cours de mandat.
Matthew MacDonald-Charbonneau remplace Rodolphe Dumouchel au poste de conseiller #5 en cours de mandat.

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Shawville

Sheenboro

Thorne

Thurso

Val-des-Bois 

 

Démission de Sandra Dicaire (conseillère #2) peu avant le .
Adolf Hilgendorff siège au conseil municipal au poste de conseiller #2 dès le .

Démission de Jean-Claude Larocque (conseiller #6) peu avant le .
Départ de Janie Vallée (conseillère #3) à la fin 2019 ou début 2020.
Maurice Brière et Jessica Maheu siègent au conseil municipal respectivement au poste de conseiller #3 et de conseillère #6 dès le .

Démission de Francine Marcoux (conseillère #1) peu avant le .

Val-des-Monts 

Élection partielle au poste de conseiller du district #5 le 
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Mireille Brazeau pour pouvoir occuper le poste de directrice adjointe aux ressources humaines de la municipalité
 Élection de Joëlle Gauthier au poste de conseillère

Waltham

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Outaouais
Histoire de l'Outaouais
 Résultat